Germaine est un nom propre ou commun qui peut se référer à :

Nom commun 
 germaine qualifie la parenté entre femmes issues d'une même fratrie.
 La germaine est une variété d'olive.

Nom propre

Prénom 
 Germaine est un prénom féminin qui a connu en France un grand succès dans toutes les classes sociales au . Il figure au  du palmarès des prénoms féminins vers 1900 et se fait adopter dans plusieurs pays anglophones ; fêté le 15 juin.

Sainte chrétienne 
 Sainte Germaine

Toponymes

Localités 
 Germaine, commune française de l'Aisne
 Germaine, commune française de la Marne

Cours d'eau 
 Germaine, rivière française, affluent de la Somme
 Germaine, autre nom de la Marcillande, ruisseau français, affluent de la Dordogne

Autres 
 
 Germaine est la dixième chanson de l'album Laisse béton de Renaud

Fictions

Littérature 
 Germaine est un roman d'Edmond About (1857).

Cinéma 
 Germaine est un film italien réalisé par Augusto Camerini et Augusto Genina en 1923 ;
 Germaine est un film belge de Frank Van Mechelen, sorti en 2011 ;
 Germaine est le surnom donné à la comédienne Maggy Dussauchoy durant la campagne publicitaire des pâtes Lustucru de 1982 à 2010.

Voir aussi 

 
 Germaines, commune française de la Haute-Marne